El distrito de Avesnes-sur-Helpe es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Norte (en francés Nord), de la región de Norte-Paso de Calais. Cuenta con 12 cantones y 151 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Avesnes-sur-Helpe son:
 Cantón de Avesnes-sur-Helpe-Nord
 Cantón de Avesnes-sur-Helpe-Sud
 Cantón de Bavay
 Cantón de Berlaimont
 Cantón de Hautmont
 Cantón de Landrecies
 Cantón de Maubeuge-Nord
 Cantón de Maubeuge-Sud
 Cantón de Le Quesnoy-Est
 Cantón de Le Quesnoy-Ouest
 Cantón de Solre-le-Château
 Cantón de Trélon

Comunas

Véase también 
 Cantones de Norte
 Comunas de Norte

Enlaces externos 
 Avesnes-sur-Helpe sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Avesnes-sur-Helpe